Квалификация (отборочный турнир) 10-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 5 по 29 мая 1977 года. Всего в квалификации приняли участие 14 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Финляндия (страна-организатор), СССР, Польша, Югославия, Румыния, Болгария (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Бельгия, Венгрия, ГДР, Греция, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Турция, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швеция, Шотландия.

Результаты

Группа А 
13—17.05.1977. Брюссель (Бельгия)

 13 мая: Чехословакия — Венгрия 3:1 (18:16, 15:17, 15:11, 15:9); Турция — Испания 3:1 (15:9, 14:16, 15:11, 15:11).
 14 мая: Венгрия — Бельгия 3:2 (15:17, 15:4, 14:16, 15:4, 15:3); Чехословакия — Испания 3:0 (15:9, 15:7, 18:16).
 15 мая: Чехословакия — Турция 3:1 (15:4, 12:15, 15:7, 15:8); Бельгия — Испания 3:1 (15:10, 13:15, 15:7, 15:12).
 16 мая: Венгрия — Испания 3:2 (14:16, 15:4, 10:15, 17:15, 15:11); Бельгия — Турция 3:0 (15:9, 15:7, 15:13).
 17 мая: Чехословакия — Бельгия 3:1 (15:12, 8:15, 15:11, 15:8); Венгрия — Турция 3:2 (11:15, 15:1, 13:15, 15:5, 15:5).

Группа В 
26—29.05.1977. (Италия)

 26 мая: ГДР — Швеция 3:0; Италия — ФРГ 3:0 (17:15, 15:11, 15:4).
 27 мая: ГДР — ФРГ 3:0; Италия — Швеция 3:1 (14:16, 15:4, 15:6, 15:8).
 29 мая: Швеция — ФРГ 3:-; ГДР — Италия 3:1 (4:15, 15:8, 15:10, 15:6).

Группа С 
5—9.05.1977. Кампен (Нидерланды)

 5 мая: Греция — Израиль 3:1 (14:16, 15:12, 15:8, 15:5); Нидерланды — Шотландия 3:0 (15:3, 15:3, 15:2).
 6 мая: Франция — Греция 3:1 (15:8, 15:13, 9:15, 15:10); Нидерланды — Израиль 3:2 (13:15, 15:10, 10:15, 15:13, 15:-).
 7 мая: Греция — Шотландия 3:1 (15:12, 15:5, 5:15, 15:12); Франция — Израиль 3:0 (15:5, 15:3, 15:11).
 8 мая: Франция — Шотландия 3:0; Нидерланды — Греция 3:0 (15:6, 15:6, 15:3).
 9 мая: Израиль — Шотландия 3:0 (15:9, 15:10, 15:11); Франция — Нидерланды 3:2 (13:15, 15:11, 16:14, 12:15, 15:6).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1977 года получили по две лучшие команды из групп — Франция, Чехословакия, ГДР, Нидерланды, Венгрия, Италия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1977 год в волейболе
Чемпионаты Европы в 1977 году
Май 1977 года